Donatello steht für:

 Donatello (1386–1466), italienischer Bildhauer
 Donato da Formello (16. Jh.), römischer Maler und Holzbildhauer
 Veronica Amata Donatello (1974), italienische römisch-katholische Ordensschwester
 (6056) Donatello, ein Asteroid des Hauptgürtels